Hedwig kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Hedwig
 Romanus Adolf Hedwig

Robotskapade auktorsförkortningar